Фёрде:
 Фёрде (Voerde) — город в Германии
 Фёрде (Førde) — город в Норвегии